Альдуна́те () — испанская фамилия.

Известные носители:
 Альдунате, Луис (1842—1903) — чилийский политик, государственный деятель.
 Альдунате, Хосе (1917—2019) — чилийский священник-иезуит, правозащитник и общественный деятель.
 Альдунате дель Кампо, Мария Эстер (Росита Серрано; 1912—1997) — чилийская певица.
 Амунатеги Альдунате, Мигель Луис (1828—1888) — чилийский политический, государственный и общественный деятель, просветитель, писатель, историк, педагог.
 Эррасурис-и-Мартинес де Альдунате, Фернандо де (1777—1841) — чилийский политический и государственный деятель; временный президент Чили (1831).